Источна Немачка је учествовала на 5. Европском првенству у дворани 1974. одржаном у  дворани Скандинавијум у Гетеборгу, (Шведска)  10. и 11. марта.  Упетом учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Источне Немачке представљало је 27 спортиста (11 мушкараца и 16 шена) који су се такмичили у 15 дисциплина ( 7 мушке и 8 женских).

Са 15 освојених медаља (3 златне, 5 сребрних и 7 бронзаних) Источна Немачка је у укупном пласману заузела  2. место од 15 земаља  које су на овом првенству освајале медаље, односно 25 земаља учесница.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Источна Немачка је са 13 учесника у финалу заузела 2. место са  110,50  бодова, од 22 земље које су имале представнике у финалу,  односно само Аустрија, Ирска и Луксембург нису имале ниједног финалисту.

Учесници 

  Број звездица уз име такмичара означава у колико је дисциплина учествовао.

Освајачи медаља (15)

Злато (3) 
 Ренате Штехер — 60 м
 Анарозе Фидлер — 60 м препоне
 Роземари Вичас — скок увис

Сребро (5) 
 Манфред Кокот — 60 м
 Андреас Шајбе — 400 м
 Карин Кребс — 1.500 м
 Ангела Шмафелд — скок удаљ
 Хајнц Јоахим Ротенбург — кугла

Бронза (7) 
 Гинтер Арнолд — 400 м
 Валтрауд Дич — 400 м
 Гунхилд Хофмајстер — 800 м
 Франк Зибек — 60 м препоне
 Макс Клаус — скок удаљ
 Рита Кирст — скок увисљ
 Маријане Адам — бацање кугле

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Источне Немачке после 5. Европског првенства у дворани 1970—1974.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Источнонемачки освајачи медаља  после 5. Европског првенства у дворани 1970—1974.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати са ЕП 1974.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1974.
Источна Немачка на Европском првенству у атлетици у дворани